Friedel-Craftsacylering - chemische reactie
 Friedel-Craftsalkylering - chemische reactie
 Friedel (caravan) - Duitse (DDR) caravan
 Friedel Hensch & die Cyprys - Duitse band

 Brad Friedel - Amerikaans voetballer
 Charles Friedel - Frans chemicus, co-ontdekker van bovenstaande chemische reacties
 Friedel Moritz - Duits componist, musicus en muziekuitgever